Walker Run heißen folgende geographische Objekte:

 Walker Run (Kentucky), Fluss im Washington County, Kentucky, Vereinigte Staaten  
 Walker Run (Maryland), Fluss im Baltimore City, Maryland, Vereinigte Staaten  
 Walker Run (Susquehanna River), Fluss im Luzerne County, Pennsylvania, Vereinigte Staaten